Delevingne ist der Familienname folgender Personen:

 Cara Delevingne (* 1992), britisches Model
 Poppy Delevingne (* 1986), britisches Model

Siehe auch:
 Delavigne
 Delvigne
 Delle-Vigne